

Biografia 
Mistevoj I fu il primo Samtherrscher della linea dei discendenti di Billung I, il cui potere prima era concentrato a governare l'Unione Liuticana. I suoi discendenti furono anche Sovrani dell'Unione degli Obodriti.

Ci sono contraddizioni sull'origine. Secondo alcune versioni, era un rappresentante della linea più giovane della dinastia Vislav. In base a ciò, Mstivoi è definito figlio di Radegast II. Secondo altre versioni, proveniva dalla famiglia dei principi della tribù Wagri, ma questa teoria non fu sostenuta.

In ogni caso, era un parente del defunto Principe Supremo di Tabemysl. Dopo la morte di quest'ultimo, nell'862, riuscì a diventare il capo dell'unione tribale degli Obodriti. Ha continuato la politica dei suoi predecessori per rafforzare il potere del Sovrano.

In breve tempo Mstivoj riuscii a ripristinare l'autorità del potere supremo. Morì tra nel 869, ma ci sono delle ipotesi che fosse nato un po' prima oppure nel 865; ma considerato improbabile, perché suo figlio maggiore è nato nel 856. Il potere fu ereditato dal figlio maggiore Aribert III.

Note 

Sovrani obodriti
Sovrani del IX secolo